The Times může označovat různé noviny:

 The Times
 The Financial Times
 The Sunday Times
 The New York Times
 The Japan Times
 The Moscow Times
 The Chicago Times
 Los Angeles Times
 The Times of Israel

Externí odkazy